Ischejewka (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Ischejewka (Uljanowsk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Uljanowsk
 Ischejewka (Pensa), ländliche Siedlung in der Oblast Pensa